Lemberg (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle
Lemberg (Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Lemberg (heuvel), een 420 m hoge aan de Nahe in Rijnland-Palts
Lviv (Nederlands: Lemberg), een stad in Oekraïne
Lemberg (Canada), town in Canada

Zie ook
Lemberge, een dorpje in Oost-Vlaanderen
Slag bij Lemberg